Туули Паулийна Петяя-Сирен, урождённая Петяя (); родилась 9 ноября 1983, Эспоо, Финляндия) — финская яхтсменка, серебряная медалистка летней Олимпиады 2012 года в Лондоне.

В январе 2013 года финскими спортивными журналистами избрана «Спортсменом года».

Биография 
Родилась 8 ноября 1983 года в Эспоо, в Финляндии. Вначале играла в хоккей с шайбой, позднее стала заниматься парусным спортом.

На летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине заняла 16-е место. В 2012 году на чемпионате Европы завоевала бронзу, а на чемпионате мира заняла 11-е место.

На летней Олимпиаде 2012 года в Лондоне завоевала серебряную медаль на парусной доске в классе RS:X.

На Чемпионате мира, прошедшем в марте 2013 года в Бразилии, Туули заняла 4-е место.

На летних Олимпийских играх 2016 года была знаменосцем сборной Финляндии.

Личная жизнь 
Училась на архитектора в университете Аалто (2012). Проживает в Хельсинки.

29 сентября 2012 года вышла замуж за Вилле Сирена, с которым многие годы поддерживала неофициальные отношения, и сменила фамилию на Петяя-Сирен (Petäjä-Sirén). В начале июня 2013 года Туули объявила о перерыве в спортивной карьере в связи с беременностью (ребёнок должен был родиться в конце года).

Примечания

Ссылки 
 Личная страница Туули Петяйя  
 
 

Яхтсмены Финляндии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 2008 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 2012 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 2016 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 2020 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Спортсмены года Финляндии